Kåge Gustafson kan syfta på:

* Karl G Gustafson (1936–2016), en svensk skådespelare
 Kåge Gustafson (tecknare) (1917–2006), en svensk tecknare